Идеальный муж () — пьеса Оскара Уайльда.

 Идеальный муж (фильм, 1947) — британский фильм, режиссёр Александр Корда.
 Идеальный муж (фильм, 1980) — фильм СССР, режиссёр Виктор Георгиев.
 Идеальный муж (фильм, 1993) — испанский фильм.
 Идеальный муж (фильм, 1999) — британский фильм, режиссёр Оливер Паркер.